Sázava ist der Name folgender Ortschaften in Tschechien:
 Sázava (Sasau), Stadt im Okres Benešov
 Sázava pod Křemešníkem (Sasau), Ortsteil von Nový Rychnov, Okres Pelhřimov
 Sázava (Sasau I), Ortsteil von Davle, Okres Praha-západ
 Sázava (Sasau II), Ortsteil von Petrov u Prahy, Okres Praha-západ
 Sázava u Lanškrouna (Zohsee), Gemeinde im Okres Ústí nad Orlicí
 Sázava u Žďáru nad Sázavou (Sasau), Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou

Flüsse in Tschechien:
 Sázava (Moldau), ein Zufluss der Moldau
 ein Zufluss der March in Tschechien, siehe Moravská Sázava

Himmelskörper:
 (2081) Sázava, nach dem Zufluss der Moldau benannter Asteroid 

Siehe auch:
 Kloster Sázava